Miejscowości w Polsce 
 Pawełki – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Jedwabne 
 Pawełki – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka 
 Pawełki – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Kochanowice 
 Pawełki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Pawełki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo
 Pawełki – nieistniejąca osada w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino
Miejscowości na Ukrainie 
 Pawełki – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie andruszowskim

Zobacz też Szczepkowo-Pawełki